Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussball-Club Rot-Weiß Erfurt nelle competizioni ufficiali della stagione 1991-1992.

Stagione 
Nella stagione 1991-1992 il Rot Weiss Erfurt, allenato da Lothar Kurbjuweit, Rüdiger Schnuphase e Josip Kuže, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 12º posto. In Coppa di Germania il Rot Weiss Erfurt fu eliminato al terzo turno dal . In Coppa UEFA il Rot Weiss Erfurt fu eliminato al secondo turno dall'.

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Rüdiger Schnuphase
 Allenatore in seconda: 
 Preparatore dei portieri: 
 Preparatori atletici:

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Risultati

2. Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

2. Bundesliga

Girone di andata

Coppa di Germania

Coppa UEFA

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

1991-1992